El Masters de España 2020 (oficialmente llamado Barcelona Spain Masters 2020) es un torneo de bádminton que se celebra en el Pabellón del Valle de Hebrón de Barcelona, España. El torneo se lleva a cabo entre el 18 y el 23 de febrero de 2020 y es organizado por la Federación Española de Bádminton y la BWF

Torneo individual femenino 
 En el cuadro principal participan 32 jugadores.

Rondas finales

Cuadro Principal

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Referencias

Enlaces externos 

Competiciones de bádminton
Badminton
Masters